Imię i nazwisko Michael Ryan nosili lub noszą m.in.:
 Michael Ryan (1871-1947) – irlandzki  rugbysta
 Michael J. Ryan (1889-1971) – amerykański lekkoatleta, zwycięzca Maratonu Bostońskiego
 Michael E. Ryan (ur. 1941) – amerykański generał
 Michael Ryan (ur. 1941) – australijski lekkoatleta płotkarz, olimpijczyk
 Michael Ryan (ur. 1943) – irlandzki szermierz, dwukrotny olimpijczyk
 Michael Ryan (ur. 1976) – irlandzki jeździec, olimpijczyk
 Michael Ryan (ur. 1980) – amerykański hokeista
 Mike Ryan (ur. 1941) – nowozelandzki lekkoatleta maratończyk, medalista olimpijski
 Mike Ryan – kanadyjski curler